Командный чемпионат России по спидвею 2019 — двадцать седьмой розыгрыш турнира.

Участники чемпионата

Регламент чемпионата 
В чемпионате 2019 года разрешено использование джокера (при отставании в 8 и более очков) и тактического резерва. Привлечение легионеров допускается.

Составы и статистика 

Цветом выделены гонщики-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок

Финал

Матч за 3-е место

Итоговые результаты

Первая лига 
2 и 3 августа 2019 года в Салавате проведены командные соревнования Первой лиги Чемпионата России.

Составы

Результаты

Примечания 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею